Schäfersgraben ist ein Gewässer- und Talname:

 Schäfersgraben (Ellebach), linker Zufluss des Ellebachs bei Stockheim, Gemeinde Stockheim, Kreis Düren, Nordrhein-Westfalen
 Schäfersgraben, indirektes rechtes Seitental zur Sinn (zur Fränkischen Saale) bei Schaippach, Stadt von Gemünden am Main, Landkreis Main-Spessart, Bayern

Siehe auch:
 Schäfersbach
 Schäfergraben
 Schafgraben